Lindesche molen (ook:Ons Belang), een molen in de gemeente Bronckhorst
Ons Belang (waterschap), een voormalig waterschap, nu behorend bij Noorderzijlvest
Ons Belang (Schiermonnikoog), een plaatselijke kieslijst op Schiermonnikoog 
Ons Belang (Staphorst), een voormalige melkfabriek aan de Gemeenteweg in Staphorst